Les Mangeurs d'Âmes sont des personnages fictifs dans la série littéraire Chroniques des temps obscurs. Ils sont au nombre de sept.

Historique  
Les Mangeurs d'Âmes étaient au départ, un groupe de mages de sept clans différents qui se faisaient appeler les « Guérisseurs » ; ils n'étaient pas mauvais, car ils aidaient leurs clans. Leurs buts étaient « normalement » de guérir les malades et de chasser les démons. Ils avaient chacun d'eux un don particulier. Mais, au fur et à mesure les « Guérisseurs » sont devenus des « Mangeurs d'Âmes » car, tous, cherchaient continuellement la puissance.

Tous, ont cette puissance grâce à une opale de feu qui a le pouvoir de rallier et de soumettre les démons. Ils semèrent donc la terreur dans la forêt.  
Mais, il y a approximativement 15 étés, il y eut le « grand feu », qui brisa l'opale de feu en trois parties, tua un des mages qui voulut récupérer l'opale, et sépara les Mangeurs d'Âmes pendant quelque temps. Les Mangeurs d'Âmes restant se cachèrent jusqu'à leur retour.

Liste des Mangeurs d'Âmes  

Eostra  Elle est la mage du clan de l'Aigle de Mer. Elle reste masquée et silencieuse. C'est sûrement la plus puissante et la plus effrayante des Mangeurs d'Âmes, certains disant qu'elle peut invoquer la mort. Loup dit qu'elle sent les « Sans Souffles ». Dans le sixième tome, elle rappelle les Morts Tourmentés mais son sortilège échoue à cause de Narrander qui la tue. 

Narrander  Beaucoup crurent qu'il était décédé dans le Grand Feu mais il survécut. Il voulut se rebeller mais il ne le put. Voulant se venger d'Eostra il la tuera et il est le seul des sept à survivre. 

Seshru  Elle est la Mage du Clan de la Vipère, et est aussi la mère de Renn qu'elle essaya de transformer en Tokoroth. Elle est tuée par Bale à la place de Renn. 

Thiazzi  Il est le Mage du Clan du Chène. Il meurt, tué indirectement par Eostra. 

Nef  Elle était la Mage du Clan de la Chauve-Souris. Quand son fils mourut, elle voulut se suicider mais P'pa la sauva. Elle se suicida dans le grand nord en emportant un morceau de l'Opale de feu avec elle . Cette mage avait le pouvoir de contrôler les chauve-souris (comme par hasard) et en avait une à la place de la fourrure de sa créature de clan, elle la sauva juste avant de se suicider en la lançant en l'air comme dernière acte effectué de son vivant . 

Tenris  Au moment de sa mort, Tenris avait à peu près 39 étés. Il est le frère de P'pa et, est donc l'oncle de Torak. Tenris a aussi connu Fin-Kedinn, il y a environ 28 étés, puisqu'ils sont restés ("P'pa", Tenris, et Fin-Kedinn) environ 7 ans ensemble; au sein du clan du Loup. Tenris, avait un défaut important, qui le nuira par la suite : il ne pensait qu'à contrôler autrui.C'est ainsi, qu'il y a 21 étés, Tenris ne fut pas choisi pour être le Mage du clan du Phoque. Il abandonna alors son clan et parti pour une vie solitaire. Mais, beaucoup plus tard, il réapparut sur le devant de la scène, avec un groupe de Mages, qui se faisait appeler les « Guérisseurs ».Par la suite, les Guérisseurs devinrent les Mangeurs d'Âmes, ils répandirent la terreur dans la Forêt. Mais, le Grand Feu sépara les Mangeurs d'Âmes. Tenris, pour se venger de son frère, invoqua un Élémental et le plaça dans le corps d'un ours grâce à l'opale de feu. Il ordonna alors au démon de tuer le père de Torak, mais après avoir accompli sa funeste mission, il échappa au contrôle de son "maître". 

P'pa  (père de Torak) L'ancien Mage du Clan du Loup, il alluma le Grand Feu qui arrêta, pour un temps, les Mangeurs d'Ames quand il les quitta. Il fut tué par un Ours-Démon envoyé par son propre frère.

Torak  Fils du Mage des Loups, il est l'Esprit-Qui-Marche. Sur la Banquise, Seshru lui apposa la Marque du Trident faisant de lui un Mangeur d'Ames. Pour cela, il fut contraint à l'exil et envoyé vers le Lac Tête-de-Hache. Pour prouver qu'il n'en était pas un, il arracha le tatouage des Mangeurs d'Ames comme l'avait fait son père.

L'opale de feu :
Boule venant du Grand Auroch, fut séparée en trois morceaux lors du Grand Feu :
  : fut d'abord possédé par Tenris puis par Thiazzi et enfin par Eostra
  : Eostra et fut détruit par Nef lorsqu'elle se suicida
  ; P'pa, Torak et enfin fut détruit avec Seshru lorsqu'elle mourut.

Notes et références  

Chroniques des temps obscurs

en:Soul Eaters